La saison 2020-2022 de léquipe de France de football aurait dû faire suite à l'Euro 2020. Mais le report de la compétition européenne en raison de la pandémie de Covid-19 la repositionne en 2021. Durant cette période la sélection française dispute, outre des matchs amicaux et l'Euro, des éliminatoires en vue de la qualification pour la Coupe du monde 2022 mais aussi la seconde édition de la Ligue des nations.

L'équipe

Effectif à l'Euro 2020

Joueurs utilisés 

 
 Nombre de joueurs utilisés : 47

Buteurs 
14 buts 
 Kylian Mbappé (, , , , , ,  x4, , x2, )

12 buts 
 Antoine Griezmann ( x2,  x2,  x2, , , ,  x2, )

10 buts 
 Karim Benzema ( x2,  x2, , ,  x2, , )

9 buts 
 Olivier Giroud (,  x2,  x2,  x2, , )

2 buts 
 Ousmane Dembélé (, )
 Adrien Rabiot (, )

1 but 
 Dayot Upamecano ()
 Eduardo Camavinga ()
 Corentin Tolisso ()
 N'Golo Kanté ()
 Kingsley Coman ()
 Benjamin Pavard ()
 Paul Pogba ()
 Anthony Martial ()
 Theo Hernandez ()
 Aurélien Tchouaméni ()
 Wissam Ben Yedder ()
 Mattéo Guendouzi ()

Contre son camp 
  Dominik Livaković
  Vitaliy Mykolenko
  Serhiy Malyi
  Mats Hummels

Passeurs 
9 passes 
 Kylian Mbappé
  : à Corentin Tolisso
  : à Olivier Giroud
  : à Antoine Griezmann
  : à Karim Benzema
  : à Karim Benzema
  : à Karim Benzema
  : à Karim Benzema
  : à Karim Benzema
  : à Mattéo Guendouzi

5 passes 
 Antoine Griezmann
  : à Dayot Upamecano 
  : à Karim Benzema
  : à Adrien Rabiot
  : à Kylian Mbappé et Olivier Giroud

4 passes 
 Wissam Ben Yedder
  : à Kylian Mbappé et Antoine Griezmann
  : à Olivier Giroud
  : à Adrien Rabiot

3 passes 
 Lucas Digne
  : à Kylian Mbappé
  : à Kingsley Coman
  : à Kylian Mbappé
 Theo Hernandez
  : à Kylian Mbappé et Karim Benzema
  : à Olivier Giroud

2 passes 
 Anthony Martial
  : à Antoine Griezmann
  : à Ousmane Dembélé
 Kingsley Coman
  : à Kylian Mbappé x2
 Paul Pogba
  : à Karim Benzema
  : à Wissam Ben Yedder

1 passe 
 Corentin Tolisso
  : à Olivier Giroud
 Marcus Thuram
  : à Olivier Giroud
 Adrien Rabiot
  : à Antoine Griezmann
 Benjamin Pavard
  : à Olivier Giroud
 Lucas Hernandez
  : à Mats Hummels 
 Karim Benzema
  : à Antoine Griezmann
 Léo Dubois
  : à Antoine Griezmann
 Moussa Diaby
  : à Kylian Mbappé
 Mattéo Guendouzi
  : à Aurélien Tchouaméni
 Christopher Nkunku
  : à Kylian Mbappé

Matchs de la campagne 2020-2022 
Le tableau suivant liste les rencontres de l'équipe de France depuis la fin de la campagne 2018/2020.

Parcours en compétition

Phase finale de l'Euro 2020

1 tour

Huitième de finale : France - Suisse

Ligue des Nations 2020/2021

Phase de groupe

Légende des classements

Phase finale

Demi-finale

Finale

Éliminatoires de la Coupe du monde 2022

Groupe D 

|}

Ligue des Nations 2022/2023 
La phase de groupe de cette troisième édition de la Ligue des nations débute à la fin de cette campagne 2020-2022, et prend fin avec deux derniers matchs au début de la campagne 2022-2024.

Phase de groupe

Bilan

|-bgcolor=lightgreen

Classement FIFA

Audiences

Notes et références

Notes

Références

Articles connexes 
Équipe de France de football en 2020
Équipe de France de football en 2021
Équipe de France de football en 2022
Ligue des nations de l'UEFA 2020-2021

2020-2022
Football en France en 2020
Football en France en 2021
Football en France en 2022